Thoms ist der Familienname folgender Personen:

 Adah Belle Thoms (1870–1943), US-amerikanische Krankenschwester und Trägerin der Mary Mahoney Medal
 Antje Thoms (* 1976), deutsche Regisseurin und Autorin
 Arne Thoms (* 1971), deutscher Tennisspieler
 Bill Thoms (1910–1964), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Daniela Anschütz-Thoms (* 1974), deutsche Eisschnellläuferin
 Dietrich Thoms (1917–1980), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher
 Ernst Thoms (1896–1983), deutscher Maler
 Friedrich Thoms (* 1920), deutscher Fußballspieler
 George Thoms (1843–1902), deutsch-baltischer Agrikulturchemiker
 Heike Thoms (* 1968), deutsche Tennisspielerin
 Heiko Thoms (* 1968), deutscher Diplomat
 Hermann Thoms (1859–1931), deutscher Pharmazeut
 Jerome Thoms (1907–1977), US-amerikanischer Filmeditor
 Laurence Thoms (* 1980), fidschianischer Skirennläufer
 Lieselotte Thoms-Heinrich (1920–1992), deutsche Journalistin und Politikerin (DFD, SED), MdV
 Lothar Thoms (1956–2017), deutscher Radsportler
 Meral Thoms (* 1971), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Nordrhein-Westfalen
 Peter Thoms (* 1940), deutscher Schlagzeuger und Schauspieler
 Stefan Ulrich Thoms (* 1966), deutscher Langstreckenläufer
 Sven Thoms (* 1970), deutscher Biochemiker
 Toni Thoms (* 1881 als Anton Thoms; † 1941), deutscher Komponist, Sänger, Musiker und Theaterleiter
 Tracie Thoms (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Trev Thoms († 2010), britischer Musiker
 Walter Thoms (1899–1994), deutscher Betriebswirt und Ökosoph
 William John Thoms (1803–1885), britischer Kunsthistoriker

Siehe auch: Toms